Stepzologi er det andet soloalbum af musikeren Stepz, der blev udgivet den 12. november 2020 via Universal Music.

Spor

Referencer 

Stepz-album
Album fra 2020